

Geografia 
Argentina
 San Fernando del Valle de Catamarca  – capitale della provincia del Catamarca
 San Fernando  – comune della provincia di Catamarca (dipartimento di Belén)
 San Fernando  – città della provincia di Buenos Aires
 Dipartimento di San Fernando  – dipartimento nella provincia del Chaco
 Partido di San Fernando  – partido della provincia di Buenos Aires

Cile
 San Fernando  – comune della provincia di Colchagua

Colombia
 San Fernando  – comune del dipartimento di Bolívar

Ecuador
 San Fernando  – capoluogo del cantone di San Fernando nella provincia di Azuay

El Salvador
 San Fernando  – comune del dipartimento di Morazán
 San Fernando  – comune del dipartimento di Chalatenango

Filippine
 San Fernando  – municipalità nella provincia di Bukidnon
 San Fernando  – municipalità nella provincia di Camarines Sur
 San Fernando  – municipalità nella provincia di Cebu
 San Fernando  – capoluogo della provincia di La Union
 San Fernando  – municipalità nella provincia di Masbate
 San Fernando  – capoluogo della provincia di Pampanga
 San Fernando  – municipalità nella provincia di Romblon

Honduras
 San Fernando  – comune del dipartimento di Ocotepeque

Messico
 San Fernando  – città nello stato del Chiapas
 San Fernando  – città nello stato del Coahuila
 San Fernando  – città nello stato del Durango
 San Fernando  – città nello stato del Tamaulipas

Nicaragua
 San Fernando  – comune del dipartimento di Nueva Segovia

Spagna
 San Fernando de Henares  – comune nella comunità autonoma di Madrid
 San Fernando  – comune nella comunità autonoma di Andalusia

Stati Uniti
 Valle di San Fernando  – valle dello stato della California
 San Fernando  – città dello stato della California

Trinidad e Tobago
 San Fernando  – città

Trasporti 
 San Fernando  – stazione della metropolitana di Madrid

Pagine correlate 
San Ferdinando